В 2010 году женская сборная России по волейболу приняла участие в двух официальных турнирах, проводимых под эгидой ФИВБ и ЕКВ.

Турниры и матчи

Отборочный турнир Гран-при 2011 

Россия: Борисенко (7 очков), Перепёлкина (19), Соколова (13), Гамова (21), Старцева (2), Кошелева (17), Крючкова — либеро. Выход на замену: Н.Гончарова (2), Улякина, Меркулова (8).  
Нидерланды: Гротхёйс, Хурман, Флир, Ч.Сталенс, Венсинк, Дейкема, ван Тинен — либеро. Выход на замену: И.Виссер, Стам.

Россия: Борисенко (5), Соколова (18), Гамова (21), Старцева (4), Кошелева (11), Меркулова (12), Крючкова — либеро. Выход на замену: Н.Гончарова (2), Кабешова.  
Болгария: Заркова, Зетова, Василева, С.Филипова, Ненова, Янева, М.Филипова — либеро. Выход на замену: Рабаджиева, Маринова, Русева, Каракашева, Николова.

Россия: Перепёлкина (7), Соколова (13), Гамова (28), Старцева (6), Кошелева (16), Меркулова (1), Крючкова — либеро. Выход на замену: Н.Гончарова (2), Улякина, Кабешова.  
Германия: Байер, Сушке, Вайсс, Бринкер, Радцувайт, Козух, Черлих — либеро. Выход на замену: Фюрст, Маттес, Ханке, Гиппе, Томсен.

Россия: Перепёлкина (5), Соколова (12), Гамова (16), Старцева (5), Кошелева (9), Меркулова (5), Крючкова — либеро. Выход на замену: Борисенко (3), Н.Гончарова (15), Улякина (1), Кабешова.  
Турция: Токсой, Дарнель, Гюмюш, Эрдем, Айдемир, Озсой, Кузубашиоглу-Каялар — либеро. Выход на замену: Г.Кырдар-Сонсырма, Денкель, Гюрешен, Токатиоглу.

Россия: Борисенко (11), Перепёлкина (5), Соколова (1), Н.Гончарова (20), Старцева, Кошелева (14), Крючкова — либеро. Выход на замену: Махно (12), Гамова (1), Улякина (6), Кабешова.  
Италия: Дель Коре, Арригетти, Ортолани, Пиччинини, Джоли, Ло Бьянко, Мерло — либеро. Выход на замену: Гардзаро, Бозетти.

В квалификации сборная России заняла второе место, давшее право на участие в Гран-при 2011 года.

Чемпионат мира 

Россия: Борисенко (8), Перепёлкина (9), Соколова (11), Гамова (20), Старцева (4), Кошелева (15), Крючкова — либеро. Выход на замену: Н.Гончарова (3), Улякина.
Доминиканская Республика: Варгас, Мехия, Кабрал, Эченике, Ривера, де ла Крус, Кастильо — либеро. Выход на замену: Марте Фрика, Нуньес, Барнет, Бургос, Рондон.

Россия: Борисенко (8), Перепёлкина (8), Соколова (11), Гамова (25), Старцева (5), Кошелева (17), Крючкова — либеро. Выход на замену: Махно, Н.Гончарова (2), Улякина.
Турция: Токсой, Айдемир, Гюмюш, Эрдем, Токатиоглу, Дарнель, Кузубашиоглу-Каялар — либеро. Выход на замену: Г.Кырдар-Сонсырма, Гюрешен, Озсой, Джансу, Агджа.

Россия: Борисенко (6), Соколова (6), Н.Гончарова (10), Гамова (15), Старцева (6), Меркулова (13), Крючкова — либеро. Выход на замену: Махно (1).
Канада: Махон, Доддс, Павэн, Филд, Холнесс, О‘Рэйли, Гимонд — либеро. Выход на замену: Брэдсток, Альфонс, Ричи.

Россия: Борисенко (8), Перепёлкина (2), Соколова (17), Гамова (16), Старцева (3), Кошелева (22), Крючкова — либеро. Выход на замену: Махно, Н.Гончарова, Улякина, Меркулова (2).
Южная Корея: Ким Са Ни, Ким Ён Гун, Хан Сон И, Чжон Дэ Ён, Хван Ён Чжу, Ян Хё Чжин, Нам Чжи Ён — либеро. Выход на замену: Им Мён Ок, О Чжи Ён, Хан Ю Ми, Ли Со Ла.

Россия: Перепёлкина (7), Соколова (10), Гамова (14), Старцева (3), Кошелева (20), Меркулова (5), Крючкова — либеро. Выход на замену: Н.Гончарова (2), Махно.
Китай: Ван Имэй, Чжоу Сухун, Вэй Цююэ, Ли Цзюань, Сюэ Мин, Ма Юньвэнь, Чжан Сянь — либеро. Выход на замену: Чжан Лэй, Ян Цзи, Шэнь Цзинси.

Россия: Борисенко (10), Перепёлкина (4), Соколова (13), Гамова (13), Старцева (2), Кошелева (20), Крючкова — либеро. Выход на замену: Н.Гончарова (2), Улякина, Меркулова (2), Махно.
Перу: Сото, Уседа, Самудио, Чихуан, Кельдибекова, Ортис, Паласиос — либеро. Выход на замену: Акино, Руэда, Урибе.

Россия: Борисенко (11), Перепёлкина (9), Соколова (10), Гамова (19), Старцева (3), Кошелева (13), Крючкова — либеро. Выход на замену: Махно, Н.Гончарова.
Польша: Косек, Беднарек, Глинка, Верблиньска, Садурек, Гайгал, Зеник — либеро. Выход на замену: Волош, Ягело, Качор, Окуневска.

Россия: Перепёлкина (9), Соколова (12), Гамова (18), Старцева (4), Кошелева (12), Меркулова (2), Крючкова — либеро. Выход на замену: Махно, Н.Гончарова (2).
Сербия: Николич, Бракочевич, Крсманович, Молнар, Огненович, Рашич, Чебич — либеро. Выход на замену: Антониевич, Весович, Малагурски, Майстрович.

Россия: Борисенко (4), Соколова (18), Н.Гончарова (18), Гамова (26), Старцева (2), Меркулова (7), Крючкова — либеро. Выход на замену: Махно (2), Улякина, Кошелева (7).
Япония: Такэсита, Иноуэ, Ямамото, Ямагути, Кимура, Эбата, Сано — либеро. Выход на замену: Накамити, Ино, Сакода, Араки.

Россия: Борисенко (5), Перепёлкина (6), Соколова (18), Гамова (22), Старцева (1), Кошелева (16), Крючкова — либеро. Выход на замену: Махно, Н.Гончарова, Улякина.
США: Э.Глэсс, Боун, Ларсон, Том, Акинрейдью, Хукер, Сикора — либеро. Выход на замену: Берг, Ннамани, Барбоза.

Россия: Борисенко (6), Перепёлкина (13), Соколова (14), Гамова (35), Старцева (6), Кошелева (10), Крючкова — либеро. Выход на замену: Махно, Н.Гончарова.
Бразилия: Фабиана, Таиса, Жаклин, Наталья, Шейла, Фабиола, Фаби — либеро. Выход на замену: Сасса, Дани Линс, Жойс Силва, Фернанда Родригес.

Сборная России без очковых потерь прошла два групповых этапа и вышла в полуфинал первенства, где обыграла сборную США, ставшую победителем Гран-при текущего года. В финале российской команде, как и четырьмя годами ранее, предстояла встреча со сборной Бразилии, также выигравшей все свои матчи до финала.

Решающий матч чемпионата по сюжету во многом был сходен с финалом 2006 года: те же соперники, тот же полный игровой формат поединка из пяти партий, та же отчаянная борьба по ходу практически всей игры. Но, в отличие от финала четырёхлетней давности, в течение поединка российским волейболисткам всё время приходилось догонять соперниц, а вот в решающем пятом сете уже россиянки диктовали условия борьбы и в концовке уверенно довели дело до победы — 15:11 в сете и 3:2 в матче. Сборная России — двукратный чемпион мира! Следует отметить, что основную ударную нагрузку в финальном матче вынесла на себе лидер команды Екатерина Гамова, на счету которой 35 очков, 8 из которых она набрала в пятой партии. Совершенно обоснованным выглядело решение директората соревнований присудить именно ей титул лучшей волейболистки турнира (MVP).

Двукратными чемпионками мира стали Екатерина Гамова, Любовь Соколова, Мария Борисенко, Юлия Меркулова и Светлана Крючкова.

Итоги 
Всего на счету сборной России в 2010 году 16 официальных матчей. Из них выиграно 15, проигран 1. Соотношение партий 46:15. Соперниками россиянок в этих матчах были национальные сборные 15 стран.

Состав 
В скобках после количество игр указано число матчей, проведённых волейболисткой в стартовом составе + в качестве либеро.

 Главный тренер — Владимир Кузюткин.
 Тренер — Игорь Курносов.

Всего в 2010 году в составе сборной России в официальных турнирах играло 12 волейболисток. Чемпионками мира, кроме выходиших на площадку по ходу первенства 11 спортсменок, стали также Екатерина Кабешова, Ольга Фатеева и Елена Константинова (Муртазаева), не проведшие на турнире ни одной игры.

Другие турниры 
 Volley Masters. 8—13 июня.  Монтрё
 Групповой этап — Япония 3:0, Германия 3:0, США 3:1.
 Полуфинал — Китай 1:3. Матч за 3-е место — Куба 0:3. Итог — 4-е место.

 Кубок первого президента России Б. Н. Ельцина по волейболу. 6—11 июля.  Екатеринбург, Нижний Тагил.
 Групповой этап — Беларусь 3:0, Италия 3:0.
 Полуфинал — Нидерланды 3:0. Финал — Китай 3:0. Итог — 1-е место.

 Edison Challenge Cup. 15—17 октября.  Алассио
 Сербия 3:1, Италия 3:2, Хорватия 3:1. Итог — 1-е место.

Ссылки и источники 
 Чемпионат мира по волейболу 2010 на сайте ФИВБ
 www.todor66.com
 Архив газеты «Спорт-Экспресс» за 2010 год.

Матчи женской сборной России по волейболу по годам
Спорт в России в 2010 году